John Waddell ist der Name folgender Personen:

*John Alexander Low Waddell (1854–1938), US-amerikanischer Brückeningenieur
 John Waddell (Archäologe), irischer Archäologe und Prähistoriker 
 John Rankin Waddell (* 1966), britischer Porträt- und Modefotograf, siehe Rankin (Fotograf)